bedrijf
 Bruna (winkelketen), detailhandel in onder andere boeken en tijdschriften
 A.W. Bruna Uitgevers, uitgeverij van boeken
biologie
 Bruna bruna, vlinder
 Conchapelopia bruna, dansmug
 Glossosoma bruna, schietmot
geografie
 Bruna vas, plaats in Slovenië
persoon 
 Pablo Bruna (1611-1679), Spaanse componist en organist 
 Lambertus Johannes Bruna (1822-1906), schilder en fotograaf
 Albert Willem Bruna (1844–1902), oprichter van de uitgeverij
 A.W. Bruna (1902-1996), uitgever
 Henk Bruna (1916-2008), directeur van uitgeverij/kantoorboekhandel Bruna en broer van A.W. Bruna
 Dick Bruna (1927-2017), geestelijk vader van Nijntje en zoon van A.W. Bruna
 Paul Bruna (1958), Belgisch zanger
 Bruna Genovese (1976), Italiaanse atlete
 Bruna Abdullah (1986), Indiase actrice
overige
 Bruna SF en Bruna FeH, pocketboekenreeksen